Skrzynno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Skrzynno, village de la voïvodie de Mazovie,
 Skrzynno, village de la voïvodie de Łódź.